Heinrich Nettesheim ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Nettesheim (Buchdrucker) (auch Heinrich Nettessem; † 1603), deutscher Buchdrucker und Verleger 
 Heinrich Nettesheim (Ringer) (1915–2005), deutscher Ringer
 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535), deutscher Universalgelehrter